174. længdegrad kan henvise til:

 174. vestlige længdekreds
 174. østlige længdekreds